Ива́н Андре́евич Чере́нчиков (25 августа 1984, Челябинск-65, РСФСР, СССР) — российский футболист, защитник.

Биография 
Иван Черенчиков родился 25 августа 1984 года в закрытом городе Челябинске-65 (ныне — город Озёрск Челябинской области).

Воспитанник футбольной школы «Динамовец» города Озёрска (первый тренер — С. П. Дульдиер).

С 2002 по 2017 год играл за пермский «Амкар». В 2009 и 2010 годах забивал первый гол команды в сезоне, причём победный гол в ворота «Анжи» 20 марта 2010 был забит ценой разрыва связок голеностопа. Черенчиков отыграл за «Амкар» 15 лет и провел в его составе около 300 матчей во всех турнирах.

Летом 2017 года стал игроком «Балтики».

3 февраля 2020 года вошел в тренерский штаб «Звезды».

Достижения 
 Победитель первого дивизиона первенства России 2003
 Второй Лучший футболист Пермского края: 2006

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 4 ноября 2017)

Ссылки

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Балтика»